Roberto Stellone (Roma, 22 de julho de 1977) é um ex-futebolista e treinador de futebol italiano. Atualmente comanda o Frosinone Calcio.

Ligações externas 
 Perfil no Ogol.com

Naturais de Roma
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Frosinone Calcio
Treinadores de futebol da Itália
Treinadores do Frosinone Calcio
Treinadores da AS Bari